Cassinel ist der Familienname folgender Personen:

 Biette Cassinel, Geliebte des Regenten und späteren Königs von Frankreich Karl V.
 Ferry Cassinel († 1390), Erzbischof von Reims